Observation Island kan syfta på:
 Observation Island, Antarktis – en ö i Antarktis
 Observation Island, Nunavut – en ö i Kanada